Президентський полк (Україна)
 Президентський полк (Росія)